Dan Millman (*1946), mistrz świata w gimnastyce, trener uniwersytetu
 Jacob Millman (1911–1991), profesor inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Columbia
 John Millman (*1989), australijski tenisista
 (2904) Millman